Гангрена:

 Гангрена — заболевание.
 «Гангрена» — книга английского писателя Томаса Эдвардса.

См. также 
 Гангрейв